Ululani (havajski ʻUlulani), zvana i ʻUlulani Nui ("Ululani Velika"), bila je havajska plemkinja, kraljica Hila.

Životopis 
Ululani je bila kći poglavice Mokulanija, kojeg je naslijedila. Pretpostavlja se da joj je majka bila plemkinja Papaikaniau.

Prema Kamakauu, Niau (kći Kuimeheue) bila je majka kraljice Ululani. To se ne slaže s tvrdnjom Peleioholanija da je Ululanina majka bila Papaikaniau.

Njeno ime se može prevesti kao "nebeski rast".

Bila je supruga Keawemauhilija i Keaweaheulua Kaluaapane te majka Keaweokahikione, Elelulea Laakeaelelulua, Naihea i Keohohiwe te baka Aikanake.

Obiteljsko stablo 

<noinclude>

Havajske kraljice